Acromyrmex coronatus globoculis é uma espécie de inseto do gênero Acromyrmex, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Acromyrmex
Espécies descritas em 1972